Брохес — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Брохес, Михаил Борисович (1909—1996) — пианист-концертмейстер, педагог.
 Брохес, Рохл (1880—1942) — писатель-прозаик.